M39 может относиться к:

 Рассеянное скопление M39 — рассеянное скопление в созвездии Лебедя
 M39 — нидерландский бронеавтомобиль периода Второй мировой войны
 M39 — американская авиационная автоматическая пушка калибра 20 мм послевоенного периода
 M39 — американская марксманская винтовка.
 M-39 — ручная граната вермахта
 Резьбовое соединение M39×1 — советское резьбовое соединение фотообъектива с камерой
 М39 — международная автомагистраль в Средней Азии
 M39 — бронированный транспортёр-тягач США периода Второй мировой войны